Le cheval mongol est une race de petit cheval de selle, qui, comme son nom l'indique, est le cheval autochtone de la Mongolie. C'est une race très ancienne qui est à l'origine de nombreuses autres races dans le monde. Petit et trapu, il est classé dans les poneys. Sa docilité, sa résistance et son endurance font de ce cheval le compagnon indispensable des nomades. Il est ainsi utilisé autant en élevage pour le lait des juments que comme moyen de transport, monté notamment lors du Naadam, la fête nationale mongole. C'est également une source d'inspiration pour de nombreux romans pour la jeunesse.

Histoire 

Les origines du cheval mongol sont lointaines et incertaines, mais on peut établir la présence de chevaux chez les nomades des steppes asiatiques centrales depuis 2000 av. J.-C.
Des tests ont montré, que parmi toutes les races de cheval, les chevaux mongols possèdent la plus grande variété génétique, suivie par les chevaux de la république de Touva.
Cela indique que c'est une race très archaïque qui a peu subi la sélection de l'homme au cours des siècles. Les données indiquent aussi que beaucoup d'autres races descendent des chevaux mongols.

Les chevaux mongols ont également joué un important rôle historique, en particulier au , où Gengis Khan a bâti l'un des plus vastes empires de tous les temps grâce à sa stratégie militaire et à sa grande armée de cavaliers.

Description

Morphologie 

Sa tête est lourde, son encolure courte et massive. Le corps est large avec une croupe bien musclée. Les jambes sont courtes avec de bonnes articulations et de bons tendons. La corne des sabots est particulièrement dure et résistante.
Les crins sont abondants et le poil est particulièrement dense et épais en hiver.

Robes 

Toutes les robes sont observables chez la race. Mais les robes les plus fréquemment rencontrées sont le bai, l'alezan, le gris, l'isabelle et le noir.

Tempérament et entretien 

C'est un cheval vigoureux qui est doté d'une très grande endurance.
Une fois dressé, c'est un animal au tempérament docile.

Types 

De par la diversité naturelle du pays, on peut distinguer quatre types chez le cheval mongol : le type des forêts, qui est le plus grand et le plus lourd de tous, le type des steppes, qui est plus petit mais mieux conformé pour la monte, le type des montagnes, qui est assez proche de l'Altaï, et enfin le type du désert, qui est le plus petit de tous et liée au désert de Gobi.

Sélection 

La sélection du cheval mongol est directement liée à son utilisation. On cherche ainsi à augmenter le poids des animaux, le rendement de lait, leur fertilité mais également leur modèle, tout en conservant les qualités principales de la race, et notamment son endurance.

La diversité génétique est excellente, avec un coefficient de consanguinité à 0.02, soit beaucoup plus bas que d'autres races comme le Quarter Horse (0.04) et surtout le Pur-sang (0.15).

Le cheval mongol a fait l'objet d'une étude visant à déterminer la présence de la mutation du gène DMRT3 à l'origine des allures supplémentaire : l'étude de 134 sujets a permis de détecter la présence de cette mutation chez 4,5 % d'entre eux, ainsi que de confirmer l’existence de chevaux avec des allures supplémentaires parmi la race.

État de l'élevage 

La Mongolie compte environ trois millions de chevaux. Ils partagent la vie des nomades au sein de l'immense steppe. Le débourrage des chevaux est assez sommaire et pratiqué uniquement par les hommes. Les chevaux sont en effet farouches, et se laissent difficilement approcher ou attraper. Mais une fois domestiqués, ils s'avèrent très dociles et peuvent être montés même par de très jeunes enfants.

Depuis quelques années, les chevaux mongols sont parfois croisés avec des chevaux arabes, pour leur donner un peu plus de hauteur tout en conservant leurs qualités d'endurance.
Ces chevaux se sont effectivement avérés plus rapides que les chevaux mongols purs, au point qu'ils ont dû être mis dans une catégorie spécifique pendant les courses de Naadam.

Utilisations 

Le cheval mongol est un compagnon et un outil indispensable à la vie des nomades.
Utilisé pour le transport, il est capable de porter de très lourdes charges et peut marcher entre  et  par jour.
Le lait des juments est aussi un élément primordial dans l'alimentation des nomades puisqu'il est utilisé pour fabriquer l'aïrag, qui n'est autre que du lait de jument fermenté.
La jument est ainsi traite 4 à 5 fois par jour et produit en moyenne  et  de lait par an.
Chaque année, lors de la fête nationale du Naadam, les chevaux sont mis à l'honneur. Une grande course est organisée dans laquelle des enfants de cinq à douze ans s'affrontent sur une distance de quinze à trente kilomètres. Les nomades n'hésitent pas à faire plusieurs jours de route à dos de cheval pour participer à l'événement.

Le cheval mongol dans la culture 

Le cheval mongol est le sujet de nombreux romans pour la jeunesse. On peut ainsi citer Khan, cheval des steppes de Federica de Cesco, Le merveilleux cheval mongol de James Aldridge ou encore Naadam de Magali Bonniol, qui racontent tous la relation entre un enfant et un cheval mongol.

Notes et références

Références

Source

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste de races chevalines
 Naadam

Liens externes

Bibliographie 

 : Ouvrage utilisé pour la rédaction de cet article

 
 

Race chevaline originaire de Mongolie
Race chevaline naturelle
Cheval des steppes